Perschling peut faire référence à :
 Perschling, affluent du Danube, en Basse-Autriche ;
 Perschling, commune autrichienne du district de Sankt Pölten, en Basse-Autriche.